Skvaller kan avse:

 Skvaller (film) – en amerikansk film från år 2000
 Skvaller (pjäs) – av Neil Simon
 Skvallertidning – en pejorativ term för en tidning, ofta veckotidning, som mestadels skriver om kändisars privatliv
 Skvallerbytta bing bång – nedvärderande uttryck av okänt ursprung om någon som springer omkring och avslöjar hemligheter

Se även 
 Mobbning

ca:Murmuració
eo:Klaĉo
ko:가십
is:Slúður
he:רכילות
no:Sladder
pt:Fofoca
scn:Sparramentu
sr:Трач
tl:Tsismis
tr:Dedikodu
zh:八卦新闻